Hidrografia:
 Canyó (hidrografia) o Congost (hidrografia), formació geològica causada per l'acció de rius cabalosos
 Canyó submarí, vall submarina estreta i escarpada excavada al talús continental
 Anatomia: Canyó (anatomia) o esòfag, part superior del sistema digestiu de molts animals